Bowdon kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Bowdon, Greater Manchester, ort,

USA 

 Bowdon (ort i USA, Georgia), Carroll County, 
 Bowdon (ort i USA, North Dakota), Wells County, 

Robotskapade USAförgreningar